Kocsis (ung.: Kutscher, Fuhrmann) ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienn Kocsis (* 1973), ungarische Badmintonspielerin
 Andrea Kocsis (* 1965), deutsche Gewerkschafterin
 Antal Kocsis (1905–1994), ungarischer Boxer
 Elemer Kocsis (1910–1981), rumänischer Fußballspieler
 Erzsébet Kocsis (* 1965), ungarische Handballspielerin

 Fülöp Kocsis (* 1963), ungarischer Geistlicher, Bischof des Bistums Hajdúdorog
 Gejza Kocsis (1910–1958), tschechoslowakisch-ungarischer Fußballspieler 
 Imre Kocsis (1937–1991), ungarisch-deutscher Grafiker
 Lajos Kocsis (1947–2000), ungarischer Fußballspieler 

 Orsi Kocsis (* 1984), ungarisches Model
 Petra Kocsis (* 1990), ungarische Fußballspielerin
 Sándor Kocsis (1929–1979), ungarischer Fußballspieler
 Zoltán Kocsis (1952–2016), ungarischer Pianist und Dirigent
 Zsolt Kocsis (* 1970), ungarischer Badmintonspieler